Membrilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Membrilla (ort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Membrilla (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar